

Anno 
 772 o 772 a.C.

Codici 
 772 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Boltwood Observatory, a Stittsville, nella regione canadese dell'Ontario

Matematica 
 772 – numero